Topnímia:
 Texas, un dels estats dels EUA 
 Texas City, ciutat del comtat de Galveston (Texas)
 Texas (Nova York), població de l'estat de Nova York
 Comtat de Texas, diversos indrets
 Miscel·lània:
 Texas (grup), grup de música d'Escòcia de rock 
 Universitat de Texas
 Montesa Texas, model de motocicleta fabricat per Montesa entre 1966 i 1971
 Vegeu també: París, Texas, pel·lícula de Wim Wenders de 1984